Архабаев — фамилия; имеет женскую форму Архабаева.
 Архабаев, Кудас (1902—??) — колхозник, чабан, Герой Социалистического Труда.
 Архабаев, Майлаган — старший табунщик колхоза «Комсомол» Таласского района Джамбулской области, Герой Социалистического Труда.
 Примечания